Sigrist steht für:
 Küster (Mesner) in der Schweiz, im Elsass und im Breisgau

Sigrist ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Sigrist, Pseudonym von Alexander Schwab (1887–1943), deutscher kommunistischer Politiker und Publizist 
 Christian Sigrist (1935–2015), deutscher Ethnologe und Soziologe
 Christoph Sigrist (* 1963), Schweizer Pfarrer und Buchautor 
 Ernst Sigrist (* 1947), Schweizer Graveur und Grafiker
 Ernst C. Sigrist (* 1956), Schweizer Schauspieler
 Eugen Sigrist (1903–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Franz Sigrist (1727–1803), österreichischer Maler
 Helmut Sigrist (1919–2018), deutscher Diplomat

 Karl Sigrist (1885–1986), deutscher Maler, Graphiker und Buchillustrator
 Kurt Sigrist (* 1943), Schweizer Bildhauer und Künstler
 Luca Sigrist (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Marcel Sigrist (* 1940), französischer Exeget und Assyriologe
 Stephan Sigrist (* 1975), Schweizer Autor
 Tomás Sigrist, brasilianischer Tierillustrator
 Viktor Sigrist (* 1960), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Siegrist
 Sigerist